

Милино — село, община Антоново, Тирговиштська область

Милино — село, община Лозово, Вардарський регіон